Berthold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arnold Adolph Berthold
 Gottfried Dietrich Wilhelm Berthold